KPS Brno je bývalý název tělovýchovné jednoty při Královopolské strojírně v Brně.

 KP Brno (basketbal) – ženský basketbal
 FC LeRK Brno – fotbal
 HC Brno – lední hokej
 SK KP Brno – karate
 ŠK Duras BVK – šachy
KPS Brno – kolová